Pchnięcie kulą kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

Pierwotnie złoty i srebrny medal zdobyły reprezentantki Białorusi Nadzieja Astapczuk i Natalla Michniewicz, lecz później zostały ich pozbawione z powodu dopingu.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy oraz czempionatu Starego Kontynentu, a także najlepsze rezultaty w Europy i na świecie w sezonie 2010 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiły 19 zawodniczki z 13 krajów. Kulomiotki w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało pchnąć co najmniej 17,50 m (Q). Ostatecznie minimum uzyskało aż 14 miotaczek i wszystkie one awansowały do finału.

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Pchnięcie kulą kobiet